Richter József (1884–?) lapszerkesztő, polgári iskolai igazgató
 Richter József (1921–1978) artista
 Richter József (1951) artista, cirkuszigazgató
 Richter József (1992) artista, cirkuszigazgató